Nanyue kan avse följande platser i Kina:

 Nanyue – forntida stat i södra Kina och Vietnam, 203–11 f.Kr.
 Nanyue, Hengyang – stadsdistrikt i Hengyang, Hunan-provinsen
 Nanyu (köpinghuvudort i Kina, Fujian Sheng, lat 25,98, long 119,22) –  köping i Fujian-provinsen
 Nanyue (köpinghuvudort i Kina, Zhejiang Sheng, lat 28,19, long 121,08) – köping i Zhejiang-provinsen

Se även
 Nanyu Shan – flera företeelser i Kina och Taiwan